Farooq est un nom et un prénom commun en arabe.

Nom de famille 

 Ayesha Farooq (née en 1987), femme pilote pakistanaise
 Imran Farooq (1960-2010), homme politique pakistanais
 Mirwaiz Umar Farooq (né en 1973), personnalité politique indienne